Леони́д Серге́евич Моисе́ев (23 апреля 1950, д. Михайловичи, Горецкий район — 9 мая 2019, Могилёв) — бывший генеральный директор ОАО Агрокомбинат «Заря» Могилёвского района Могилёвской области, кавалер ордена Отечества 3-х степеней — высшего ордена Республики Беларусь, дважды избирался в Совет Республики Беларусь.

Заслуженный работник сельского хозяйства Республики Беларусь (1996).

Биография 
Родился 23 апреля 1950 года в семье колхозников, после окончания средней школы поступил в Бакинское мореходное училище. Окончив мореходку, отслужил в Советской армии. Затем работал в нефтяной промышленности. Руководил бригадой в Стройтресте № 17, который возводил гигант белорусской промышленности «Лавсан». Получил сельскохозяйственное образование в Витебском ветеринарном институте.

Окончив институт, начал работать главным зоотехником колхоза «Победа» Могилёвского района, затем председателем колхоза «Борок». В 1987 году возглавил колхоз «Заря» Могилевского района, а когда было проведено акционирование хозяйства и создано ОАО «Агрокомбинат «Заря», был избран генеральным директором.

Под его руководством было проведена полномасштабная техническая модернизация производства, расширен свиноводческий и тёлочный комплексы, построены новые фермы. Было переоснащение животноводческих помещений установками по регулировке микроклимата, построены молочно-товарные фермы с без привязным содержанием коров, освоено новое направление производства — выращивание бройлеров. В ветеринарном обслуживании стали применяться препараты нового поколения ведущих фирм СНГ и Европы, обновлён машинно-тракторный парк.

С 2015 по 2018 гг. был председателем Наблюдательного совета ЗАО «Агрокомбината Заря».

Скончался 9 мая 2019 года.

Награды 
 орден Отечества I степени (2011)
 орден Отечества II степени (2006)
 орден Отечества III степени (2001)
 орден «Знак Почёта» (1989)
 медаль «65 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» (2010)
 медаль «65 год вызвалення Рэспублікі Беларусь ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў» (2009)
 медаль «90 лет Вооруженных Сил Республики Беларусь» (2008)
 Почетная грамота Национального собрания Республики Беларусь (2010)
 Почетная грамота Межпарламентской Ассамблеи Евразийского экономического сообщества (2010)
 Заслуженный работник сельского хозяйства Республики Беларусь (1996).

Память 
25 июня 2020 года в агрогородке Речки Могилевского района Могилёвской области был открыт бюст Л. С. Моисееву.

Литература 

 Капуза, Владимир. Семь футов под килем // Зямля і людзі, 2015, 20 марта
 Лившиц, Владимир. «Люди воспитывали меня, я — людей» // С Горками и академией связаны судьбой (события, люди и дела). Книга 5. Заметки краеведа — Горки : 2019. — С. 44-48.

Примечания 

Награждённые медалью «90 лет Вооружённых сил Республики Беларусь»
Награждённые медалью «65 лет освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков»
Заслуженные работники сельского хозяйства Республики Беларусь